

Поройно () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.
 Поройно () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Антоново.